Il doppio maschile dello  Swedish Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo e si sono confermati sconfiggendo in finale Simon Aspelin e Andreas Siljeström per 6-3, 6-3

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (campioni)
  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno)

  Julien Benneteau /  Jamie Murray (primo turno) 
  David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Swedish Open 2011